Mužská dvouhra Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z tříkolové kvalifikace se probojovalo devatenáct tenistů včetně tří šťastných poražených. 

Trojnásobným obhájcem titulu byla srbská světová jednička a rekordman v počtu devíti titulů Novak Djoković, který do turnaje nezasáhl kvůli vyhoštění z Austrálie den před startem australského grandslamu. Původně udělenou výjimku k získání víza u Srba neočkovaného proti covidu-19, díky jím deklarovanému prodělání infekce, zrušil australský ministr pro imigraci Alex Hawke, když se výjimka neslučovala s nařízeními federální vlády. Federální soud pak jednomyslně zamítl odvolání tenisty proti tomuto zrušení víz, což znamenalo jeho deportaci ze země. 

Vítězem se stal Španěl Rafael Nadal, který vyhrál dvacátý první grandslam znamenající mužský historický rekord. Ve druhém nejdelším australském finále, trvajícím přes pět hodin, navázal na titul z Australian Open 2009. Ve 35 letech se stal třetím nejstarším šampionem grandslamu v otevřené éře.

Daniil Medveděv a Alexander Zverev mohli – ve druhé polovině února 2022 po odečtení bodů z roku 2021 – vystřídat Novaka Djokoviće na postu světové jedničky jen v případě zisku titulu.

Matteo Berrettini se osmifinálovou výhrou nad Pablem Carreñem Bustou stal prvním mužem narozeným v 90. letech dvacátého století, který postoupil do čtvrtfinále na všech čtyřech grandslamech, a po výhře nad Monfilsem i prvním italským mužem v semifinále Australian Open.

Rekordní 21. grandslam pro Rafaela Nadala 

Vítězem se stal pátý hráč světa Rafael Nadal, který ve svém 29. grandslamovém finále zdolal ruskou světovou dvojku Daniila Medveděva po pětisetové bitvě 2–6, 6–7, 6–4, 6–4 a 7–5. Aktivní poměr vzájemných duelů vylepšil na 4–1. Španěl přitom otočil nepříznivý průběh zápasu, když soupeř nevyužil vedení 2–0 na sety a ve třetím náskok 3–2, se třemi brejkboly za stavu 0:40. Nadal se tak po Alexandrovi (1908), Laverovi (1960) a Emersonovi (1965) stal čtvrtým šampionem australského majoru, jenž triumfoval po ztrátě úvodních dvou setů. Na grandslamu tento stav otočil počtvrté, a poprvé od osmifinále Wimbledonu 2007 proti Južnému. Stejným poměrem již Medveděva porazil ve finále US Open 2019. V open éře se jednalo o sedmé grandslamové finále, v němž vítěz dohnal ztrátu setů 0–2. Naposledy předtím se tak stalo na French Open 2021. Ve 35 letech se Nadal stal třetím nejstarším šampionem majoru v otevřené éře po Kenu Rosewallovi a Rogeru Federovovi. Utkání trvalo 5.24 hodiny, což znamenalo druhý nejdelší zápas o titul po historicky nejdelším grandslamovém finále na Australian Open 2012, hraném 5.53 hodiny. 

Dvacátým prvním grandslamem vytvořil Nadal nový rekord v mužských historických statistikách a překonal Federera a Djokoviće. Při šedesáté třetí účasti na turnajích velké čtyřky se stal čtvrtým mužem, který podruhé zkompletoval kariérní grandslam, tj. každý ze čtyř majorů vyhrál alespoň dvakrát. V amatérské éře se to podařilo jen Australanům Royi Emersonovi a Rodu Laverovi v 60. letech dvacátého století a v roce 2021 také Djokovićovi. Australian Open již ovládl v roce 2009. Třináctileté rozmezí znamenalo také rekordní interval mezi dvěma tituly. Od sezóny 2017 získali členové tzv. Velké trojky – Djoković, Federer a Nadal, 18 z 20 grandslamových vavřínů. Na okruhu ATP Tour Nadal vybojoval jubilejní devadesátý triumf, což jej řadilo na 4. místo otevřené éry za 94 titulů třetího Lendla. V začínající sezóně udržel již 10zápasovou neporazitelnost, když navázal na trofej z lednové generálky Melbourne Summer Set. Do Austrálie přitom přijížděl se zápasovým mankem. Poslední soutěžní utkání odehrál na srpnovém Citi Open 2021, po němž předčasně ukončil sezónu pro zranění levé nohy.

Čtvrtým kariérním finálem na grandslamu vyrovnal 25letý Daniil Medveděv ruský mužský rekord Marata Safina. Na prahu vyřazení se ocitl ve čtvrtfinále, kdy ve čtvrté sadě odvrátil za stavu her 4–5 mečbol Félixi Augeru-Aliassimeovi.

Zrušení víz a vyhoštění Djokoviće 

Ke zrušení australských cestovních víz světové jedničky Novaka Djokoviće došlo poprvé již na začátku ledna 2022 po jeho příletu do Austrálie jako důsledek zpochybnění schválené výjimky z očkování a nesplnění podmínek pro neočkované osoby. Srb byl uzavřen v detenčním hotelu, než byla rozhodnutím soudu víza obnovena díky procesní chybě úředníků pohraniční stráže. Následně se objevily spekulace o zfalšovaném pozitivním testu, který byl důvodem pro výjimku z vakcinace, a porušení pravidel karantény, k čemuž se následně tenista na sociálních sítích přiznal. 

Australský ministr pro imigraci Alex Hawke mu 14. ledna znovu zrušil víza z důvodu ochrany veřejného zájmu s důrazem na zdraví a dodržování pořádku. Den před zahájením turnaje pak tříčlenný senát federálního soudu Srbovo odvolání ve věci zrušení víz ministrem jednomyslně zamítl. Předseda poroty James Allsop uvedl, že se senát zabýval právní přiměřenosti Hawkeova verdiktu, zda byl v souladu se zákonem. Djoković tak byl ze země vyhoštěn a neprodleně odletěl z Melbourne do Dubaje. Deportace znamenala tříletý zákaz vstupu do Austrálie, s možností požádat o jeho zrušení.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

mužská dvouhra